Naam van verschillende leden uit de gens Claudia.
Tiberius Claudius Nero, een van de vier zonen van Appius Claudius Caecus, de censor in 312 v.Chr., niets meer is over hem geweten dan dat hij een voorouder langs vaderskant was van de latere princeps Nero (Suet., Ner. 3.)
Tiberius Claudius Nero (consul in 202 v.Chr.)
Tiberius Claudius Nero (praetor in 178 v.Chr.)
Tiberius Claudius Nero (officier van Pompeius)
Tiberius Claudius Nero (vader), eerste echtgenoot van Livia en vader van de latere keizer Tiberius
Tiberius Julius Caesar Augustus, zoon van de voorgaande en geboren als Tiberius Claudius Nero, princeps van 14 tot 37 n.Chr.
Tiberius Claudius Nero (praetor in 178 v. Chr.)